Мэйбл Пейдж (), имя при рождении Мэйбл Пейдж Робертс (; 19 декабря 1880 года — 9 февраля 1954 года) — американская актриса театра и кино 1910—1950-х годов.

Среди наиболее известных фильмов Пейдж такие картины, как «Хрустальный шар» (1943), «Он сказал «Убийство»» (1945), «Ноктюрн» (1946), «За зелёными огнями» (1946), «Джонни О'Клок» (1947), «Джонни Белинда» (1948), «Бессмысленный  триумф» (1948), «Кэньон-Сити» (1948), «Край гибели» (1950), «Снайпер» (1952) и «Гудини» (1953).

Ранние годы жизни и начало карьеры 
Мэйбл Пейдж, имя при рождении Мэйбл Пейдж Робертс, родилась 19 декабря 1880 года в Нью-Йорке в семье театральных актёров. С 4 лет Мэйбл начала играть на сцене в спектакле «Вэн из Вирджинии», а в 11 лет уже исполняла главную роль в спектакле «Испанский роман» в театре Southern stock company. С начала 1890-х годов Пейдж уже играла в десятках популярных спектаклей. В течение многих лет она гастролировала по южным штатам с собственными театрами Mabel Paige Theatrical Company и Mabel Paige Southern Company. В результате газета Atlanta Constitution назвала её «идолом Юга» и «королевой драмы южных штатов». Позднее она основала Театр Пейдж в Джэксонвилле, Флорида.

Карьера в немом кино 
В 1912—1916 годах во время работы в Джэксонвилле Пейдж сыграла в трёх десятках немых романтических короткометражных комедий, в том числе с восходящей звездой Оливером Харди, которые произвела кинокомпания Lubin Manufacturing Company.

Бродвейская карьера 
В 1920-е годы Пейдж ушла из шоу-бизнеса, чтобы заниматься семьёй, однако в конце 1930-х годов вернулась на радио и на Бродвей. Пейдж сыграла на Бродвее в таких спектаклях, как «Потерянные горизонты» (1934, 56 представлений), «Убийство в соборе» (1936), «Западные воды» (1937—1938) и «Из огня» (1941, 104 представления). Позднее она ещё дважды возвращалась на Бродвей для игры в спектаклях «Две слепые мыши» (1949, 157 представлений) и «Боже мой, призрак» (1951, 100 представлений).

Голливудская карьера 
В 1941 году Пейдж пригласили в Голливуд, чтобы воспроизвести свою роль эксцентричной домовладелицы театрального пансиона в киноэкранизации бродвейской комедии «Из огня», которая была выпущена на экраны лишь в 1943 году под названием «Молодые и жаждущие» (1943). Из-за задержки с выпуском этого фильма официальный дебют Пейдж в звуковом кино произошёл в криминальной комедии студии Paramount Pictures «Счастливчик Джордан» (1942) с Аланом Лэддом в главной роли, где она сыграла уличную торговку в духе персонажей Деймона Раниона.

Имя Пейдж стояло первым в списке актёров мелодрамы студии Republic Pictures «Помнить кого-то» (1943), где она играла пламенную пожилую даму, которая живёт в студенческом общежитии в надежде воссоединиться со своим давно пропавшим сыном. Пейдж также сыграла в музыкальной комедии «По воле случая» (1943) с Диком Пауэллом, комедии «Хрустальный шар» (1943) с Рэем Милландом и Полетт Годдар, криминальной комедии «Он говорит „Убийство“» (1945) с Фредом Макмюрреем и романической комедии «Она не скажет да» (1945) с Розалинд Расселл в главной роли.

Со второй половины 1940-х годов Пейдж сыграла в серии фильмов нуар, среди них «За зелёными огнями» (1946), «Ноктюрн» (1946), «Джонни О’Клок» (1947), «Кэньон-Сити» (1948), «Бессмысленный триумф» (1948) и «Снайпер» (1952). Большинство ролей Пейдж были эпизодическими, в частности, в «Ноктюрне» она была матерью главного героя (Джордж Рафт), которая даёт сыну ценную подсказку в отношении того, как было совершено убийство, в «Джонни О’Клок» она была неряшливой женщиной-арендатором, в «Кэньон-Сити» — немолодой домохозяйкой, которая помогает задержать сбежавшего из тюрьмы преступника, в «Бессмысленном триумфе» она была уборщицей, а в «Снайпере» — домовладелицей.

Она также сыграла в фантастической комедии с Люсиль Болл «Романы её мужа» (1947), комедии с Эдди Кантором «Если бы вы знали Сьюзи» (1948), номинированной на 12 «Оскаров» драме «Джонни Белинда» (1948), комедии с Гленном Фордом «Свидание с Милли» (1948) и музыкальной комедии с Бобом Каммингсом «Маленькая девочка» (1950). После завершения своего последнего фильма, биографической драмы «Гудини» (1953) Пейдж ушла на телевидение.

Карьера на телевидении 
На протяжении своей карьеры на телевидении, охватившей период с 1950 по 1954 год, Пейдж сыграла в 23 эпизодах 19 различных сериалов, среди них «Жизнь семейства Райли» (1950), «Опасное задание» (1952), «Отряд по борьбе с рэкетом» (1952), «Мистер и миссис Норт» (1952—1953), «Театр у камина» (1952—1954), «Я люблю Люси» (1953), «Освободите место для папочки» (1953), «Энни Оукли» (1954), «Альманах» (1954) и «Странные истории» (1954). Однако, по словам киноведа Хэла Эриксона, «из-за болезни и возраста она уже не могла в полной мере показать свой комический талант».

Актёрское амплуа и оценка творчества 
Как пишет Эриксон, Пейдж появилась в кино в немых комедиях в 1910-е годы, с 1934 года она играла на Бродвее, после чего перешла в Голливуд, где «в основном исполняла значимые роли второго плана, обычно в амплуа острой на язычок, немолодой, но оживлённой женщины».

Личная жизнь 
Пейдж была замужем за актёром Чарльзом Ритчи, который в 1914—1916 годах снимался вместе с ней в немом кино, а в 1926—1930 годах играл на Бродвее. Он умер в 1931 году.

Смерть 
Мейбел Пейдж умерла 9 февраля 1954 года в Ван-Найсе, Калифорния, от сердечного приступа.

Фильмография

Примечания

Литература

Ссылки 
 Мэйбл Пейдж на сайте IMDb
 Мэйбл Пейдж на сайте AllMovie
 Мэйбл Пейдж на сайте Turner Classic Movies
 Мэйбл Пейдж на сайте Internet Broadway Database

Киноактрисы США